Le terme Rue Grétry peut faire référence à :
 la rue Grétry à Bruxelles
 la rue Grétry à Liège
 la rue Grétry à Nantes
 la rue Grétry à Paris